Глібовицький — українське прізвище.

 Глібовицький Василь — галицький журналіст, редактор, релігійний та громадський діяч.
 Глібовицький Євген Мирославович — експерт з довготермінових стратегій
 Глібовицький Клим (1875—1907) — галицький педагог, математик
 Глібовицький Микола (1876—1918) — галицький письменник, громадський діяч, москвофіл, посол Австрійського парламенту
 Глібовицький Михайло (1818—1887) — український греко-католицький священник, громадський діяч.

Примітки 

Українські прізвища